Петро́вский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — город Петровск.

География 
Расположен на севере Правобережья, по границе с Пензенской областью, в верхнем течении реки Медведицы на Приволжской возвышенности, в лесостепной зоне. Климат умеренно континентальный. В районе имеется большое количество родников. Среднегодовое количество осадков составляет 380 мм в год. Пересечённый рельеф и значительная лесистость района создают живописные пейзажи.

Через район проходит железнодорожная линия Приволжской железной дороги Аткарск — Сенная — Вольск (на территории района станции Жерновка, Соболевка, Петровск, Волково).

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 267,7 км.

История 
Район образован 23 июля 1928 года в составе Саратовского округа Нижне-Волжского края. В его состав вошла часть территории бывшего Петровского уезда Саратовской губернии.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.

В 1959 году в состав района вошла территория упразднённого Жерновского района с центром в с. Березовка, а 19 мая 1960 года — часть территории упразднённого Бакурского района.

1 февраля 1963 года город Петровск отнесен к категории городов областного подчинения.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Петровск) проживают  % населения района.

 Национальный состав
Район многонациональный, с местом компактного проживания татарского (Новый Вершаут, Татарская Пакаевка), мордовского (Оркино, Куст) населения и других национальностей. По переписи населения 2010 года: русские — 39 564 чел. (88,6 %), татары — 1 720 чел. (3,9 %), мордва — 1 549 чел. (3,5 %), армяне — 428 чел. (1 %) другие — 3 %.

Муниципально-территориальное устройство 
В Петровский муниципальный район входят 6 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 5 сельских поселений:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году в муниципальном районе были созданы 1 городское и 6 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Петровском районе 64 населённых пункта, в том числе 63 сельских и 1 город.

 Упразднённые населённые пункты
В 2016 году упразднены посёлок Осинов Куст, входивший Березовское муниципальное образование, и железнодорожная станция Соболевка, входившая в Новозахаркинское муниципальное образование.

Экономика 

Сельскохозяйственное производство представлено свиноводством, картофелеводством, выращиванием зерновых и масличных. Молокозавод закрыт.

Крупнейшим предприятием района является АО «Петровский электромеханический завод «Молот», который является убыточным.

Достопримечательности 
Православные храмы в сёлах Таволожка, Оркино, Мокрое. В селе Сосновоборское памятник истории и культуры — усадьба Устинова.

В Петровском районе расположен позиционный район некоторых полков Таманской ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения.

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.

Примечания

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Ссылки 
 Официальный сайт Петровского муниципального района 
 сайт муниципальной газеты «Петровские вести» 

Районы Саратовской области